Фри́кер — английская () и немецкая (Фри́ккер, ) фамилия. Известные носители:

 Фрикер, Бренда (род. 1945) — ирландская актриса.
 Фрикер, Питер Расин (1920—1990) — английский композитор и педагог.

См. также 
 Фрикинг